Constança d'Aragó (filla de Jaume I), princesa d'Aragó, filla de Jaume I (1238 - 1275)
 Constança d'Aragó i de Castella, princesa de la Corona d'Aragó, reina consort d'Hongria i emperadriu consort del Sacre Imperi Romanogermànic (1196-1222)
 Constança d'Aragó o Constança de Sicília, reina consort d'Aragó i de València i comtessa de Barcelona, i reina de Sicília (1247-1302)
 Constança de Portugal i d'Aragó, infanta de Portugal i reina consort de Castella (1290-1312)
 Constança d'Aragó i d'Entença, princesa d'Aragó i reina consort de Mallorca (1318-1346)
 Constança d'Aragó i de Navarra, princesa d'Aragó i reina consort de Sicília (1343-1363)
 Constança d'Aragó i d'Anjou, infanta d'Aragó (1300 - 1327)